Estádio Comendador Manuel de Oliveira Violas je nogometni stadion u portugalskom gradiću Espinhu.

Sagrađen je 1930. godine.

Može primiti do 7500 gledatelja. 

Jedna poprijeka i dvije kutne tribine su natkrivene, a ostale su otkrivene. Nema dvije kutne tribine. Nema atletske staze uz igralište.

Svoje domaće utakmice njemu igra nogometni klub Espinho.

Oliveira Violas, Manuel de